Forhold har flere betydninger:

 Kæresteri – et forhold mellem to personer
 Forholdstal – forholdet mellem to (eller flere) tal